Jesse Oliver Aarons, Jr. es un personaje ficticio del libro Un puente hacia Terabithia de Katherine Paterson. Está basado en su hijo. Fue interpretado por Julian Coutts en la película de 1985 y por Josh Hutcherson en la película de 2007.

Inspiración en la vida real 
Según Debbie Elliott "Katherine Paterson se inspiró para escribir Un puente hacia Terabithia después de que la amiga de la infancia de su hijo muriera al ser alcanzada por un rayo."  En la novela y en las películas, Jesse Aarons representa a su hijo.

Biografía del personaje 
Jess es un chico con gran talento para el dibujo que tiene miedo de ser valiente. Jess era muy pesimista y tímido antes de que Leslie Burke, junto a quien crea el reino ficticio de Terabithia, entre en su vida. Es muy buen corredor y solamente Leslie le gana en la carrera de la escuela. A través de Terabithia, Leslie le da coraje y confianza en sí mismo.

Más tarde, descubre que su única y mejor amiga, Leslie, ha perecido al intentar entrar en Terabithia sola mientras él iba a un museo en Washington con su profesora, de quien está enamorado. Cuando acepta la muerte de Leslie, deja ir su frustración. Jess pronto se da cuenta de que Leslie le ha hecho fuerte y valiente a través de Terabithia. Tras sentirse en paz con la muerte de Leslie, hace a su hermana pequeña, May Belle, la nueva reina (en la película de 2007, princesa) ya que la reina, Leslie, había muerto.

Libro
Es Navidad, y Jess le regala a Leslie un cachorro. Leslie le da a Jess su regalo: un estuche de pinturas. Jess se sorprende pero le encanta el regalo. 

Jess siente interés romántico por su profesora de música, Miss Edmunds, que no le ha contado a nadie, y es el motivo por el que no invita a Leslie que lo acompañe al museo con Miss Edmunds.

Película de 2007

Desarrollo 
Una entrevista releva que el joven actor dijo que tuvo que imaginar como debió ser experimentar la terrible pérdida, mientras que su personaje tuvo que lidiar con ella, pero fue capaz de relacionarse con los problemas que Jesse tenía en la escuela."

Descripción 
Tras enterarse de que a Jesse le encanta dibujar, Leslie le da un juego de pinturas en su cumpleaños. Él dice, "Esto debe costar una fortuna ..." A su vez, Leslie le dice: "Bueno, yo puedo llevármelo y darte uno más barato si lo deseas." Más tarde, para mostrar su agradecimiento, Jesse le da a Leslie un perro al que llama "Príncipe Terrien, Cazador de Trolls Extraordinario".

Como el libro, la película gira en torno al enfoque dramático de la relación de Jesse con Leslie Burke (interpretado por AnnaSophia Robb). También se siente atraído por la señorita Edmunds (interpretado por Zooey Deschanel  "Un puente hacia Terabithiauna sola hoja?" en laCanMag(23 de agosto de 2006). < / ref>). Leslie enamorada en secreto de Jess, y ella que se insinúa en varias escenas, como su reacción ante el regalo del Príncipe Terrien por el que lo abrazó. Jesse también comienza a sentir lo mismo cuando se queda hipnotizado la última vez que estuvo con Leslie.

Recepción 
En cuanto a la actuación, Bill Warren señala que "los actores niños son exceptionalmente buenos, particularmente Josh Hutcherson..."  Chris Barsanti escribió que Hutherson retrata a Aarons "con un triste descuido..."

Comparación con otros personajes ficticios 
Alice B. McGinty realizó una comparación interesante, incluyendo una posible influencia, entre el personaje de Jody Baxter de The Yearling y el personaje de Jesse Aarons.

Referencias

Enlaces externos 

Personajes de literatura